Ventuari peut désigner :

Toponymes

Río Ventuari : un affluent du fleuve Orénoque ;
 Alto Ventuari : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas ;
 Medio Ventuari : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas ;
 Bajo Ventuari : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Manapiare dans l'État d'Amazonas.

Homonymie de toponyme